Плясоватское сельское поселение — муниципальное образование в Верхнехавском районе Воронежской области.

Административный центр — село Плясоватка.

Административное деление 
В состав поселения входят:
 село Плясоватка,
 село Архангельское,
 деревня Покровка.

Примечания 

Муниципальные образования Верхнехавского района
Сельские поселения Воронежской области